Osoby o tym nazwisku:
 Jan Michał Wołmiński – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Jan Janowicz Wołmiński – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Jan Stanisław Juriewicz Wołmiński – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Michał Kazimierz Wołmiński – polski urzędnik, poseł na Sejm